Los ATP Masters Series son parte de los torneos de la élite profesional del tenis organizados por la ATP.

La tabla de abajo muestra los cuadros de los Masters Series de 2007.

Los Masters Series de la ATP dan más puntos ATP que los torneos Internacionales, pero menos que los Grand Slam.

Detalles de torneos

Indian Wells

Individual 

Notas:
 El tres veces ganador Roger Federer perdió con Guillermo Cañas en la segunda ronda (estuvo exento de jugar la primera), poniendo fin a una racha de 41 victorias consecutivas. Cañas había sido eliminado en la ronda clasificatoria por Alexander Waske, pero debido a la lesión de uno de los cabezas de serie disputó el torneo como lucky loser. Cañas perdió su partido de tercera ronda contra Carlos Moyà.

Dobles 

Notas
 Bob Bryan y Mike Bryan, finalistas del 2006, segundos cabezas de serie, perdieron en primera ronda contra la pareja formada por Lindstedt (número 34 del mundo) y Nieminen (número 73).

Miami

Individual

Dobles

Montecarlo

Individual

Dobles

Roma

Inidviduales

Dobles

Hamburgo

Individual

Dobles

Canadá

Individual

Dobles

Cincinnati

Individual

Dobles

Madrid

Individual

Dobles

París

Individual

Copa Masters

Jugadores que han ganado algún Masters Series

Individual

Véase también 
 ATP Tour 2007
 Torneos WTA en 2007

Referencias

Enlaces externos 
 Web oficial de la ATP.

Masters Series en 2007